

Localidades

 Montpeyroux (Aveyron)
 Montpeyroux (Dordonha)
 Montpeyroux (Hérault)
 Montpeyroux (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos